Spälti ist der Familienname folgender Personen:

 Nathalia Spälti (* 1998), Schweizer Fussballerin
 Peter Spälti (1930–2010), Schweizer Manager, Handballspieler und Politiker (FDP)